Salento – territorio della Puglia che comprende l'intera provincia di Lecce
Salento – comune italiano in provincia di Salerno
Salento – comune colombiano nel dipartimento di Quindío
Salento – vino prodotto nelle province di provincia di Brindisi, Lecce e Taranto